На 2021 год в Казахстане функционирует 65 театров, из них 52 государственных театра (в том числе 4 национальных (этнических) театра: уйгурский, корейский, немецкий и узбекский театры), работающие в разных профилях: 3 театра оперы и балета, 5 театров для детей и юношества, 7 театров кукол, 24 драматических театров (из них 3 драматических театра с казахской и русской труппами), 11 музыкально-драматических театров и музыкальной комедии, 1 театр молодежи и 1 театр сатиры.

По видам

По областям

Список театров Казахстана

Алматы 

 Государственный академический театр оперы и балета им. Абая
 Казахский государственный академический театр драмы им. М.О. Ауэзова
 Государственный академический театр для детей и юношества имени Г. Мусрепова
 Русский театр драмы имени М. Ю. Лермонтова
 Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Натальи Сац
 Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова
 Республиканский корейский театр музыкальной комедии
 Республиканский немецкий драматический театр
 Театр «ARTиШОК»
 Культурное пространство «ТРАНСФОРМА»
 Театр мюзикла Аксарай (прекратил существование)
 Театр «Жас Сахна» имени Байтена Омарова
 Государственный театр кукол Алма-Аты
 Театр традиционного искусства  Алатау
 Театр «Жаңа ғасыр» учеников народного артиста СССР Асанали Ашимова

Астана 
 Национальный академический театр оперы и балета «Астана Опера»
 Национальный театр оперы и балета имени К. Байсеитовой (2000—2012, прекратил существование)
 Русский драматический театр им. М. Горького
 Казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева
 Театр «Жастар» г. Астаны
 ГККП Театр кукол города Астаны
 Государственный театр «Astana Musical»
 Театр драмы и комедии им. А. Мамбетова
 Музыкальный театр юного зрителя города Нур-султан

Атырау 
 Атырауский областной академический казахский драматический театр имени Махамбета

Актобе 
 Актюбинский областной театр драмы имени Т. Ахтанова
 Актюбинский областной театр кукол «Алакай»
 Еки езу 1998—2013

Актау 
 Мангистауский областной музыкально-драматический театр имени Нурмухана Жантурина
 Мангистауский областной театр кукол

Аркалык 
 Аркалыкский казахский театр юного зрителя

Жезказган 
 Жезказганский казахский музыкально-драматический театр имени С. Кожамкулова

Жетысай 
 Жетысайский музыкально-драматический театр им. К. Жандарбекова

Караганда 
 Карагандинский академический театр музыкальной комедии
 Карагандинский областной казахский драматический театр имени С.Сейфуллина
 Карагандинский областной русский драматический театр имени К. С. Станиславского
 Карагандинский театр кукол «Буратино»

Костанай 
 Костанайский областной русский драматический и кукольный театр
 Костанайский областной казахский театр драмы им. И. Омарова
 Костанайский театр кукол

Кокшетау 
 Акмолинский областной казахский музыкально-драматический театр имени Ш. Кусаинова
 Кокшетауский русский драматический театр

Кызылорда 
 Кызылординский областной казахский музыкально-драматический театр имени Нартая Бекежанова

Павлодар 
 Казахский музыкально-драматический театр им.Ж.Аймауытова
 Павлодарский театр драмы имени А.П. Чехова

Петропавловск 
 Северо-Казахстанский областной казахский музыкально-драматический театр имени С. Муканова
 Северо-Казахстанский областной русский театр драмы имени Н. Погодина
 Северо-Казахстанский областной театр кукол

Семей 
 Семипалатинский областной казахский драматический театр им. Абая
 Русский драматический театр им. Достоевского
 Молодёжный театр «Даригай»
 Театр песни «Еураз-шоу»

Темиртау 
 Темиртауский театр для детей и юношества

Талдыкорган 
 Талдыкорганский казахский драматический театр им. Бикен Римовой

Тараз 
 Жамбылский областной казахский драматический театр им. А. Токпанова
 «Жамбылский областной русский драматический театр»

Туркестан 
 Туркестанский музыкально-драматический имени Р. Сейтметова
 Музыкально-драматический театр города Туркестан

Уральск 
 Уральский русский драматический театр им. А. Н. Островского
 Уральский казахский драматический театр

Усть-Каменогорск 
 Восточно-Казахстанский драматический театр им Жамбыла

Экибастуз 
 Казахский музыкально драматический театр Экибастуза

Шымкент 
 Шымкентский городской казахский академический драматический театр имени Жумата Шанина
 Шымкентский городской русский драматический театр
 Шымкентский городской театр оперы и балета
 Шымкентский городской театр сатиры и юмора
 Шымкентский городской театр кукол и юного зрителя
 Шымкентский городской узбекский драматический театр

См. также 
 Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
 Архивы Казахстана

Примечания

Ссылки 
 http://www.kazakhstan.orexca.com/rus/theatres_kazakhstan.shtml
 https://web.archive.org/web/20120128013952/http://dramteatr.kz/modules/news/index.php?storytopic=3

Казахстан
 
Списки зданий и сооружений Казахстана